Кре́млевский — фамилия. Известные носители:

 Кремлевский, Александр Магистрианович (1872—1907) — русский православный богослов, священник.
 Кремлевский, Пётр Магистрианович (1870—1943) — русский православный богослов, священник.